Meldahl ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Amalie Meldahl (1838–1906), dänische Malerin
 Ferdinand Meldahl (1827–1908), dänischer Architekt des Historismus